Aktjubinski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Aktjubinski (Tatarstan), Siedlung städtischen Typs in der Republik Tatarstan
 Aktjubinski (Orenburg), ländliche Siedlung in der Oblast Orenburg